Cassano puede referirse a:
 Cassano d'Adda, localidad y comuna de la Ciudad metropolitana de Milán, región de Lombardía, Italia.
 Cassano all'Ionio, municipio de la provincia de Cosenza, en Calabria, Italia.
 Cassano delle Murge, pueblo de la ciudad metropolitana de Bari, en Apulia, Italia. 
 Cassano Irpino, municipios de la provincia de Avellino, en la región de Campania, Italia. 
 Cassano Magnago, municipio de la provincia de Varese, en la región de Lombardía, Italia.  
 Cassano Spinola, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia.
 Cassano Valcuvia, localidad y comuna de la provincia de Varese, región de Lombardía, Italia.